Die Saison 1961/62 war die 19. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga.

Besonderheiten 
Durch den Aufstieg des CD Nacional, der den in der Vorsaison abgestiegenen Celaya FC ersetzt, ist die Stadt Guadalajara erstmals mit vier Vereinen in der ersten Liga Mexikos vertreten. Nacional spielt eine für einen Aufsteiger beachtliche Saison und landet am Ende auf dem zehnten Platz und somit noch vor dem in der Liga etablierten Stadtrivalen CF Atlas, der die Spielzeit auf dem elften Rang abschließt. Meister wird zum vierten Mal in Folge der CD Guadalajara, was einen noch bis heute bestehenden Rekord in der mexikanischen Liga darstellt. Außerdem muss die Meistermannschaft in der gesamten Saison nur 17 Gegentreffer hinnehmen und bleibt in 17 Begegnungen ohne Gegentor.

Während die drei Stadtrivalen CD Guadalajara, CF Atlas und CD Oro gemeinsame Eigentümer des erst Anfang 1960 eröffneten Estadio Jalisco sind, in dem sie alle Heimspiele austragen, genießt der CD Nacional dort lediglich Gastrecht und absolviert neun seiner insgesamt 13 Heimspiele ebenfalls dort. Die anderen vier Heimspiele trägt er im Parque Felipe Martínez Sandoval aus, der sich im Besitz des CD Oro befindet. In den 1930er Jahren feierte der CD Nacional in diesem Stadion fünf Meistertitel in der Liga de Occidente, womit er die in dieser Dekade erfolgreichste Mannschaft der Stadt war. Auch diesmal bleibt er im Parque Sandoval ungeschlagen und besiegt in der Vorrunde Atlético Morelia (2:0) und den CF Monterrey (4:2), während er in der Rückrunde zweimal Remis gegen den CD Tampico (0:0) und den CF Atlas (2:2) spielt.

Abschlusstabelle 1961/62 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1961/62 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1961
Fußballsaison 1961/62